UK:
 UK () — Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
 UK — британская прог-рок-группа.
 Всемирный конгресс эсперанто, UK ( — крупнейшее международное эсперанто-мероприятие, проводится ежегодно.
 Украинский язык (ISO 639-1 uk)

См. также 
 .uk — национальный домен верхнего уровня для Великобритании.